La familia aristocràtica hongaresa de Transsilvània dels Bathory.

 El grup suec de música viking metal Bathory.

 La pel·lícula Bathory